ФК Пролетер се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Пролетер, Банатски Карловац
 ФК Пролетер, Враново
 ФК Пролетер, Зрењанин
 ФК Пролетер, Мала Плана
 ФК Пролетер, Мезграја
 ФК Пролетер, Мраморак
 ФК Пролетер, Нови Сад

у Босној и Херцеговини:
 ФК Пролетер, Брод
 ФК Пролетер, Дворови
 ФК Пролетер, Рухотина-Јоховац
 ФК Пролетер, Теслић

Види још 
 НК Пролетер